Медвежьи озёра:

 Медвежьи озёра — группа озёр в Щёлковском районе Московской области.
 Медвежьи озёра — Большое Медвежье озеро и Малое Медвежье озеро, два плёса Медвежьего озера (Курганская область), соединённые узким проливом.
 Медвежьи Озёра — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 «Медвежьи озёра» — центр космической связи ОКБ МЭИ в Московской области.

См. также 
 Медвежье озеро (значения)
 Bear Lakes